Paweł Olszewski (ur. 1962) – polski pięcioboista nowoczesny występujący także w barwach Niemiec, medalista mistrzostw świata
 Paweł Olszewski (ur. 1976) – polski funkcjonariusz BOR i SOP w stopniu majora, komendant Służby Ochrony Państwa
 Paweł Olszewski (ur. 1979) – polski polityk, poseł na Sejm
 Paweł Olszewski (ur. 1999) – polski piłkarz
 Paweł Olszewski – polski historyk, dr hab.